Panni – comune italiano in provincia di Foggia

Persone 
 Marcello Panni – direttore d'orchestra e compositore italiano
 Nicoletta Panni – soprano italiano

Pagine correlate 
 Panno (disambigua)